

Населені пункти та їхні частини

 Дзвоново — село в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Дзвоново — село в гміні Мар'яново Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Дзвоново — лісова осада в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки